Zhaotong Diqu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhaotong Shi, prefektur, Yunnan, 
 Zhaotong Diqu (prefektur i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar